

Lokalizacje

Niemcy 
 Perach – dzielnica gminy Pfaffing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Perach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting